Il caso Arkeon fu un caso giudiziario che coinvolse una presunta psicosetta che, in circa dieci anni, riuscì a raggruppare oltre dieci mila adepti in tutta Italia e a convincere molti, affetti da gravi problemi di salute o di depressione, all'acquisto di corsi a pagamento. Il caso ebbe risonanza mediatica in Italia.

Storia 
Dal 2006 il caso venne inizialmente approfondito e portato a conoscenza dell'opinione pubblica grazie a trasmissioni televisive che intervistarono alcune delle vittime del sistema messo in opera dall'associazione; a seguito di ciò la magistratura iniziò a indagare su cosa realmente avvenisse nei corsi organizzati dall'associazione Sacred Path; questa era stata fondata nel 1999 da Vito Carlo Moccia e in circa dieci anni si era diffusa in tutta Italia grazie alla promozione del cosiddetto metodo Arkeon con il quale, ispirandosi vagamente a tecniche filosofiche orientali come il Reiki, garantiva ai propri adepti la risoluzione dei propri problemi dalle malattie alla depressione. La magistratura italiana incominciò quindi a indagare nel 2006 e, nel 2009, dieci appartenenti al gruppo vennero rinviati a giudizio con l'accusa di avere truffato numerose persone che si erano rivolti all'associazione per cercare di risolvere problemi di salute come tumori, infertilità o depressione in un periodo che va dal 1998 al 2008; coloro che frequentavano l'associazione venivano invitati a partecipare a pagamento a seminari basati sul metodo Arkeon", il cui costo partiva da cifre relativamente ragionevoli per arrivare, mano a mano che si passava di livello, a circa 15.000 euro. Oltre alla truffa vennero contestati anche i reati di associazione per delinquere e violenza privata, esercizio abusivo della professione di psicologo e medico, violenza e maltrattamenti su minori. L'associazione contava in Italia quindicimila iscritti e aveva una struttura piramidale con una cinquantina di maestri con al vertice lo stesso Moccia, fondatore e guida del gruppo. Secondo l'accusa, durante i corsi gli adepti venivano sottoposti a forti emozioni e pressioni psicologiche durante lunghe giornate nelle quali il normale alternarsi di sonno e veglia venivano alterati, costringendo a patire sete, fame e stanchezza, rendendo in tal modo l'organismo più permeabile alle suggestioni.

Il processo, concluso nel luglio 2012 condannò Moccia a 2 anni e 8 mesi di reclusione e gli altri sette imputati a pene comprese fra 2 anni e 18 mesi di reclusione; la Corte di Appello ridusse la pena di Moccia di tre mesi, assolvendo un altro imputato, Massimo Vavalle, e dichiarando prescritti i reati contestati agli altri sei imputati. La Corte di cassazione ha reso definitive nel 2017 le condanne emesse nel processo di appello, per il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo, e per associazione a delinquere al solo fondatore del associazione, mentre venne assolto per i reati di procurato stato di incapacità di intendere e volere, truffa, maltrattamenti ai danni di minori e calunnia. In particolare, nelle motivazioni della sentenza, viene sconfessata esplicitamente la tesi che Arkeon fosse una “psicosetta”.

Note

Bibliografia 

 Stefano Pitrelli, Occulto Italia, Bur, 2011, ISBN 9788858615720

Collegamenti esterni 
 
 
 

Medicina alternativa
Arkeon
Casi di truffe